Ирман — фамилия:

 Ирман, Александр Христианович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6643; 5 декабря 1841.
 Ирман, Владимир Александрович — русский генерал от артиллерии.